Leinebrücke ist die Bezeichnung für zahlreiche Brücken über den niedersächsischen Fluss Leine (Aller),

speziell

 „Leinebrücke“ in Hannover, 1956 bis 1957 im Zuge des Westschnellweges erbaut, siehe Schwanenburgbrücke
 Leinebrücke Calenberger Straße, siehe Calenberger Brücke (Schulenburg)